Михаил Христов може да се отнася за:
 Михаил Христов (1879 – ?) – български революционер от ВМОРО
 Михаил Христов (р. 1970) – български футболист
 Михаил Христов (р. 1991) – български лекоатлет
 Михаил Христов (1896-1960) – български генетик, основоположник на генетичните и ембрионални изследвания на растенията в България и в чужбина.